Mohler, családnév

 Amerikai Egyesült Államok
 Mohler, település Oregon államban
 Mohler, település Washington államban